Алекса́ндр Ку́рочкин: Курочкин, Александр Дмитриевич (1926—2002) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист.
 Курочкин, Александр Иванович (1948—2013) — русский художник, член Союза художников России.
 Курочкин, Александр Николаевич (род. 1961) — советский легкоатлет, спринтер.
 Курочкин, Александр Филиппович (1900—1964) — советский военный, генерал-майор.